

Plaatsen
Valdez (Venezuela), een gemeente in Venezuela
Valdez (Alaska), een plaats in Alaska

Personen
Nelson Valdez, een voetballer uit Paraguay
Petrus Valdez, een Frans koopman uit de 12e eeuw
Francisco de Valdez, een Spaans legerleider tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Overige
de Exxon Valdez, een olietanker die strandde voor de kust van Alaska